Пругасти линсанг (лат. -{Prionodon linsang}-), знан и као прстенасторепи линсанг, је врста мачколике звијери, из подрода Prionodon унутар рода Prionodon, која настањује подручје Сундске регије у Југоисточној Азији.

Опис 
Пругасти линсанг посједује дуго и витко тјело, кратке ноге, издужени врат и главу, и дуги цилиндрични реп. По свом изгледу налик је на свог сродника пјегавог линсанга. Крзно је баршунасто, свјетле крем боје са тамносмеђим до црним шарама. На врату има широке пруге. Низ реп се простиру осам до девет широки тамни прстенова, који су међусобно раздвојени са уским блиједожутим прстеновима. Шапе имају по пет прстију, а простором између јастучића на шапама су прекривени са длаком. Ова врста може да увлачи своје канџе. Одрасли примјерци ове врсте теже око 0,7 kg. Дужина тијела са главом се креће од 35 до 45 cm, а дужина репа је од 30 до 42 cm. Мужјаци и женке ове врсте не посједују осјетилне жљезде.

Распрострањеност и станиште 
Пругасти линсанг је распрострањен на подручју јужног Мјанмара и јужног Тајланда, полуострвског дјела Малезије и на острвима Борнео, Суматра, Јава, Банка и Белитунг. Ова врста насељава тропске зимзелене шуме. На подручју Тајланда и Малезије је ова врста примјећена у листопадним шумама, док је на простору савезне државе Саравак примјећена у шумама у близини плантажа уљане палме. У брдским шумама савезне државе Карен ова врста је први пут примјећена 2013. године користећи камере-замке.

Понашање и екологија 
Пругасти линсанг је ноћни сисар, који већину времена проводи у крошњама дрвећа, на великим гранама и између лијана, али се може наћи и у грмљу. Ова врста користи шупљине на дрвећу као мјеста у којима се скрива или спава. Углавном, ова врста води усамљенички начин живота, притом не рачунајући на женке са младунцима. Ова врста тражи своју храну у крошњама дрвећа и на тлу, и храни се са малим птицама, глодариима, инсектима, змијама и понекад са остацима мртвих животиња. Сезона парења код ове врсте траје између фебруара и августа мјесеца. Женке рађају по два младунца у току маја и октобра мјесеца.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте пругасти линсанг.

Види још 
 Класификација сисара
 Азијски линсанг

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Linsang

Prionodontidae
Сисари Азије